Алекса́ндр Анато́льевич Ко́бец (; 11 июня 1981, Солигорск) — белорусский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Шесть лет играл за борисовский «БАТЭ», с которым дважды становился чемпионом страны. Потом играл за «Гомель» и «Витебск».

В январе 2011 года подписал контракт с новополоцким «Нафтаном», где постоянно выступал в основном составе.

В марте 2013 года перешёл в мозырьскую «Славию». Сначала не попадал в основу и лишь изредка выходил на замену. В конце сезона, однако, стал появляться в стартовом составе команды, но не сумел спасти её от вылета в Первую лигу.

По окончании сезона 2013 покинул «Славию», но перед началом нового сезона вернулся в её состав и стал одним из лидеров клуба в Первой лиге. В результате помог клубу вернуться в элитный дивизион. Сезон 2015 начал, выходя на замену, но вскоре закрепился в стартовом составе мозырян. В сезоне 2016 появлялся на поле нерегулярно и по окончании сезона покинул команду.

Международная карьера 
В начале 2000-х играл за молодёжную сборную Белоруссии.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 2002, 2006
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2003, 2004, 2007
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2001
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2005/06, 2011/12

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Старые Дороги»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Нафтан»